EHF Champions League 2020-2021 – edizione della competizione di pallamano femminile
 EHF Champions League 2020-2021 – edizione della competizione di pallamano maschile